Экхарт () — фамилия и имя немецкого происхождения. Известные носители:
 Экхарт, Аарон (род. 1968) — американский актёр.
 Экхарт, Майстер (он же Экхарт, Иоганн, ок.1260 — ок.1328) — немецкий средневековый мистик и богослов.
 Экхарт, Ян — немецкий кёрлингист.

Имя:
 Толле, Экхарт (1948) - немецкий писатель и духовный оратор